Nicholson Island nazwa kilku różnych wysp.

 Nicholson Island – wyspa w Archipelagu Ritchie na Morzu Andamańskim.
 Nicholson Island – wyspa w Hrabstwie Cayuga w stanie Nowy Jork.
 Nicholson Island – wyspa w Hrabstwie Armstrong w stanie Pensylwania.
 Nicholson Island – jedna z wysp Cooka w Polinezji.